Виола Полай (; род. 13 апреля 1955, Берлин), в замужестве Ковальшек () — немецкая гребчиха, выступавшая за сборную ГДР по академической гребле во второй половине 1970-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Монреале, чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Виола Полай родилась 13 апреля 1955 года в Берлине, ГДР. Проходила подготовку в столичном спортивном клубе «Берлин-Грюнау».

В 1974 и 1975 годах становилась серебряной призёркой национальных первенств ГДР.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — в составе команды, куда также вошли гребчихи Ютта Лау, Анке Борхман, Росвита Цобельт и рулевая Лиане Вайгельт, заняла первое место в парных рулевых четвёрках и стала таким образом олимпийской чемпионкой. За это выдающееся достижение была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре.

После монреальской Олимпиады Полай ещё в течение некоторого времени оставалась в составе гребной команды ГДР и продолжала принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1977 году она одержала победу в парных рулевых четвёрках на мировом первенстве в Амстердаме.

Завершив спортивную карьеру, получила высшее строительное образование и впоследствии работала в совете района Кёпеник.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Виола Полай   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре